Vilches steht für:

 Vilches (Chile), Ort in der Region Maule, Chile
 Vilches (Jaén), Gemeinde in der Provinz Jaén, Spanien

Vilches ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Vilches (* 1992), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Wilfredo Vilches (* 1976), argentinischer Boxer
 Christian Vilches (* 1983), chilenischer Fußballspieler
 Eduardo Vilches (* 1963), chilenischer Fußballspieler
 Ernesto Vilches (1879–1954), spanischer Schauspieler und Regisseur
 Héctor Vilches (1926–1998), uruguayischer Fußballspieler
 Raúl Vilches (1954–2022), kubanischer Volleyballspieler